Il segreto del dottore – film del 1930 diretto da Jack Salvatori
 Il segreto del dottore (Alias the Doctor) – film del 1932 diretto da Lloyd Bacon e Michael Curtiz